Societat Lingüística d'Amèrica (de les sigles en anglès de Linguistic Society of America), societat científica estatunidenca 
 Late Stone Age, una fase de l'Edat de pedra a l'Àfrica vegeu Edat de pedra#Late Stone Age .28LSA.29
 Ergina, LSA (de les sigles en alemany de Lyserg Säure Amid, amida de l'àcid lisèrgic), alcaloide precursor de l'LSD 
 Llei de Societats Anònimes, llei que regeix les societats anònimes